Guinea Pig,  bezeichnet

 im englischen Sprachgebrauch jedwelche Art von Versuchskaninchen (auch Menschen; im übertragenen Sinne)
 Guinea Pig (Filmreihe), eine japanische Splatterfilmreihe